Noss steht für:

 Noss (Devon), England
 Noss (Mainland Shetland), Schottland
 Isle of Noss, Insel der Shetlandinseln, Schottland

Noss ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Noss (1855–1947), deutscher Numismatiker
 Dietmar Noss (* 1965), deutscher Regisseur, Autor und Produzent
 Hans Jürgen Noss (* 1952), deutscher Politiker
 Helmut Noss (1919–1981), deutscher Politiker (FDP)
 Michael Noss (* 1955), deutscher Pastor, Unternehmensberater und Musiker
 Natascha Curtius-Noss (* 1962), deutsche Kostümbildnerin 
 Rudolf van der Noss (1889–1946), deutscher Filmregisseur der 1930er Jahre

Siehe auch: 
 Noss Head
 NOS